Casey Creek (Illinois)
 Casey Creek (Kentucky)